De Fédération Française de Handball (FFHB) is de koepelorganisatie in Frankrijk voor de beoefening van het handbal. De FFHB organiseert het handbal in Frankrijk en vertegenwoordigt het Franse handbal op internationale sportevenementen.

De bond is is sinds 1946 lid van de Internationale handbalfederatie. Anno 2017 telde de bond 549.295 leden, verspreid over 2.373 verenigingen. Hiermee is de FFHB de op een na grootse handbalbond van Europa na de Deutscher Handballbund.

Nationale ploegen 
 Frans handbalteam (mannen)
 Frans handbalteam (vrouwen)
 Frans handbalteam junioren (mannen)
 Frans handbalteam junioren (vrouwen)
 Frans handbalteam jeugd (mannen)
 Frans handbalteam jeugd (vrouwen)

Ledenaantallen 
Hieronder de ontwikkeling van het ledenaantal en het aantal verenigingen:

Externe link 
 Officiële website

Handbal
Bond
Frankrijk